USS Abraham Lincoln ha sido el nombre de dos buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria del 16.º presidente de los Estados Unidos.
 , submarino con capacidad de lanzar misiles balísticos.
 , portaaviones con propulsión nuclear, actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos